«Горня́к» — российский футбольный клуб из города Учалы (Башкирия). В 2008—2013 годах выступал на профессиональном уровне в первенстве России.

История 
В 2007 году стал победителем любительского первенства России в зоне «Урал и Западная Сибирь» и получил таким образом право в сезоне 2008 года выступать во втором дивизионе ПФЛ в зоне «Урал-Поволжье». Помимо игр в ЛФЛ в 2007 году (на финальном турнире команда заняла 4-е место) «Горняк» также играл на первенство Республики Башкортостан, где занял второе место.

Владельцем команды являлся Учалинский горно-обогатительный комбинат.

Домашние игры сезона 2007 года команда проводила в посёлке Уральск в 40 км от Учалов.

В июне 2008 года реконструированный стадион «Горняк» был принят приёмной комиссией. На поле был уложен искусственный газон с подогревом, установлены современные трибуны на 3 800 тыс. зрителей. Планировалось также строительство дополнительной трибуны на 2 тыс. мест. В реконструкцию стадиона УГОК вложил 37 млн рублей.

При ФК «Горняк» имелись шесть групп для детей в возрасте от 6 до 16 лет. В футбольной секции «Горняка» были три тренера, которые проводили тренировки на стадионе.

В Кубке России 2010/11 клуб дошёл до 1/8 финала; в 1/16 финала 14 июля был обыгран московский «Локомотив» (1:0, гол забил Максим Токарев), в 1/8 финала «Горняк» 22 сентября уступил «Алании» (0:0; 4:5 пен.). 

29 апреля 2013 года стало известно о том, что футбольный клуб прекратит выступление во втором дивизионе, в мае 2013 года появилась информация о закрытии клуба.

С 2014 года команда воссоздана в статусе любительской и выступает на региональном уровне

Результаты выступлений на профессиональном уровне

Достижения 
 Серебряный призёр Второго дивизиона: 2009 (зона «Урал-Поволжье»)
 Победитель Первенства России среди КФК: 2007 (зона «Урал и Западная Сибирь»)
 Чемпион Башкортостана: 2014
 Серебяряный призёр чемпионата Башкортостана: 2006
 Бронзовый призёр чемпионата Башкортостана: 2015
 Обладатель Кубка Башкортостана: 2006
 Финалист Кубка Башкортостана: 2014
 Обладатель Суперкубка Башкортостана: 2014

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль клуба на сайте wildstat.ru
 Профиль клуба на сайте Вторая лига.ру
 Интервью Шевченко с тренером «Горняка» Анатолием Коробочкой

Футбольные клубы России
Футбольные клубы Башкортостана